Тютюн — рід рослин родини пасльонових.
 Тютюн — рослинна тютюнова сировина.